Gazdasági válság 1929–1933 között
Gazdasági válság 2008-ban